И́ст-Ви́ллидж (; досл. — «Восточное поселение») — может означать:

 Ист-Виллидж — нейборхуд в Нижнем Манхэттене на юге крупного района Ист-Сайд.
  — жилой комплекс в Стратфорде, районе на северо-востоке Лондона, Великобритания.
  — община в канадской провинции Новая Шотландия, расположенная в округе Колчестер.